Марковиц (): фамилия.

Известные носители 
 Марковиц, Гарри (род. 1927) — американский экономист, лауреат Нобелевской премии.
 Марковиц, Карл (; род. 1963) — австрийский актёр.
 Марковиц, Марти (род. 1945) — американский политик.

См. также